Karel Holý je jméno více osobností:

 Karel II. Holý (823–877) – král Západofranské říše (843–877) a římský císař (875–877)
 Karel Holý (lední hokejista) (* 1956) – československý hokejový útočník, účastník Kanadského poháru 1976 a Zimních olympijských her 1980
 Karel Holý (politik) – český politik agrární strany, počátkem 20. století poslanec předlitavské Říšské rady